Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Radek Štěpánek e Tomáš Zíb che hanno battuto in finale Jose-Antonio Conde e Ruben Fernandez-Gil 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui /  Jordi Burillo (semifinali)
 Eyal Erlich /  Chris Wilkinson (quarti di finale)

 Petr Luxa /  Eyal Ran (primo turno)
 Lan Bale /  Óscar Ortiz (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1998